RU steht für:
 Burundi als internationales Kfz-Kennzeichen
 der Ländercode für Russland (nach ISO 3166-1 alpha-2)
 die Abkürzung für folgende Universitäten:
 Radboud-Universität Nijmegen
 Rockefeller University, New York, USA
 Universität Reykjavík, Island
 Rutgers University, in New Jersey, USA
 Rhodes-Universität, in Makhanda, Südafrika
 Ramkhamhaeng-Universität in Bangkok, Thailand
 die Abkürzung für Andrew Lloyd Webbers Really Useful Group Company
 die Abkürzung für Religionsunterricht
 eine Abkürzung für Rack Unit, englisch für Höheneinheit, Maßeinheit zur Beschreibung der Gerätehöhe in 19″-Racks
 AirBridgeCargo (IATA-Code), russische Frachtfluggesellschaft

RU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland
 Serbien: Ruma

Ru ist:
 das chemische Symbol des Elements Ruthenium
 Ru (Gott), ein niederer Fruchtbarkeitsgott in der Polynesischen Mythologie
 Kennzeichen für das ehemalige bayerische Ruhesignal, siehe Bayerische Eisenbahnsignale

ru ist:
 eine Abkürzung für die russische Sprache (nach ISO 639-1)
 .ru, die Top-Level-Domain von Russland

Ru heißt
 Ru Guang (* 1955), chinesischer Bogenschütze
 Ru Zhijuan (1925–1998), chinesische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Ruh
 Rous
 Roux
 Rü
 , ein Prüfzeichen der Underwriters Laboratories

Abkürzung